Радулович () — чорногорське і сербське прізвище, дев'яте за поширеністю у Чорногорії. Це патронім, який означає «син Радула».

Відомі носії:
 Бошко Радулович — чорногорський плавець
 Джордже Радулович — чорногорський міністр закордонних справ
 Желько Радулович — чорногорський дипломат
 Миодраг Радулович — югославський футболіст, чорногорський тренер
 Володимир Радулович-Топазунович — полковник Армії УНР

Див. також 
 Радулов
 Радуліця

Примітки